Cet article présente une liste des universités du Cambodge selon le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports du pays.

Le système d'éducation formelle au Cambodge a cessé d'exister et beaucoup de gens instruits ont fui le pays ou sont morts au cours de l'époque des Khmers rouges (1975-1979). Après leur chute, le système éducatif a dû être entièrement reconstruit pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, à partir de la  (à 6 ans) à la  pour un total de douze années d'enseignement public.

Les concours sont mis en place pour les étudiants potentiels qui souhaitent poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur.

Universités publiques

Universités privées

Voir aussi 
 Système éducatif au Cambodge
 Enseignement supérieur au Cambodge

Notes et références 

Liste en rapport avec le Cambodge
Cambodge